Wiesend ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wiesend (1807–1881), bayerischer Jurist und Politiker
 Martin Wiesend (1910–2003), römisch-katholischer Bischof
 Reinhard Wiesend (Politiker) (1887–1970), deutscher Landrat
 Reinhard Wiesend (* 1946), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wiesent
 Wisent (Begriffsklärung)